Ла Нортења има више значења:

 Ла Нортења (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нортења (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нортења (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику